Księga Ezdrasza
 Rejestracja Zduńskiej Woli
 Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
 ez-D – Flexplay